Агафоновская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.

Входит в состав Мишутинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Мишутинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вожеги — 63 км, до центра муниципального образования Мишутинской — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Поповка, Ожигинская, Мишутинская.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вожегодского района